Superligaen 2009-10 var den 20. sæson af den danske superliga siden oprettelsen. Den blev administreret af DBU og indledt den 18. juli 2009.

Resultatet blev, at F.C. København genvandt mesterskabet foran OB og Brøndby IF, mens AGF og HB Køge rykkede ned i 1. division. Dette blev dermed også den første sæson siden Superligaen blev etableret, at top tre var identisk med sidste sæson.

Ud over guldmedaljerne indbragte førstepladsen FCK plads i kvalifikationsrunden til Champions League, mens OB og Brøndby vandt adgang til kvalifikation til Europa League. Samtidig fik Randers FC fair play pladsen, hvilket gør at de også har vundet adgang til kvalifikationen til Europa League.

Randers satte ny superliga-rekord i comeback i at undgå nedrykning idet de på et tidspunkt i løbet af sæsonen var 14 point efter 10. pladsen, men alligevel formåede at undgå nedrykning.

Deltagere

Nedrykkede hold 
De følgende hold var rykket ud af Superligaen sæsonen forinden:

 Vejle BK
 AC Horsens

Stilling

Resultater 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

Topscorere

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Dansk Boldspil-Unions officielle hjemmeside
 Slutstillingerne 2009/10 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
 Kampoversigt og resultater på LigaFodbold.dk
 Haslund.info 

2009-10
Fodboldsæson 2009-10